Серёдское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область 
 Середское сельское поселение — входит в Сычёвский район

Ярославская область 
 Середское сельское поселение — входит в Даниловский район